Волошинов Валентин Миколайович (1895—1936) — російський лінгвіст, філософ, музикознавець.
 Волошинов Віталій Борисович (1947—2019) — радянський і російський фізик, вчений у галузі акустоптики.
 Волошинов Георгій Іполітович (1902—1983) — радянський архітектор.
 Волошинов Євдоким Гнатович (1823/1824-1913) — живописець